El nombre Sutton puede referirse a:
 Varias personas apellidadas Sutton:
Antony Sutton, economista e historiador británico;
 Charles Sutton, religioso y botánico  inglés;
Chris Sutton, un jugador retirado de fútbol  profesional;
 Christopher Sutton, un ciclista australiano;
 May Sutton, una tenista estadounidense;
 Ted Sutton, actor ocasional;
Walter Sutton, un médico  y genetista  estadounidense;
 Willie Sutton, ladrón de bancos estadounidense; o
 a varios lugares diferentes:
 Sutton (East Cambridgeshire), Inglaterra
 la ciudad de Sutton, en la provincia canadiense de Quebec;
 la ciudad de Sutton Coldfield, en los alrededores de Birmingham (Midlands Occidentales, Inglaterra);
 el distrito de Sutton, municipio londinense al sur de la ciudad;
 el condado de Sutton, en el estado estadounidense de Texas;
 el municipio de Sutton, en el estado estadounidense de Nebraska;
 el municipio de Sutton, en el estado estadounidense de Ohio;
 el lugar de Sutton Place, calle y enclave de Manhattan, en Nueva York;
 la localidad de Sutton en Nebraska;
 la localidad de Sutton en Vermont;
 el lugar designado por el censo Sutton-Alpine en Alaska;
 la isla de Sutton, isla privada situada en el condado de Hancock, Maine; o también a
 la Operación Sutton; o
 la Teoría cromosómica de Sutton y Boveri.